Hasanpur może dotyczyć: 
 Hasanpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Hasanpur – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Kośi w dystrykcie Bhojpur